Nikola Tesla je lahko:
 Nikola Tesla, znanstvenik
 Nikola Tesla, Niška Banja (Srbija)